Лук'янова Антоніна Олексіївна (1956) — українська радянська діячка. Депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань.
 Лук'янова Валерія Валеріївна (1985) — людина-двійник ляльки Барбі.
 Лук'янова Ірина Олександрівна (1976) — колишня солістка групи «Блестящие».
 Лук'янова Катерина Євгенівна (1969) — колишній народний депутат України, член фракції Блоку «Наша Україна — Народна самооборона».
 Лук'янова Марія Федорівна (1893—1969) — доярка, Герой Соціалістичної Праці.
 Лук'янова Олена Михайлівна (1923—2014) — український вчений у галузі педіатрії, професор, академік, доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки УРСР.